Малая Еловая — река в России, протекает по Томской области и Красноярском крае, по верховьям реки проходит граница между ними. Устье реки находится в 45 км по левому берегу реки Еловая (Большая Еловая). Длина реки составляет 205 км.

Бассейн 
 28 км: Питейка (лв)
 8 км: Малая Питейка (пр)
 Незаметная (пр)
 Тихий (пр)
 42 км: Правая Питейка (пр)
 31 км: Кювайка (лв)
 14 км: Мартемьяновская (пр)
 68 км: Бобровка (лв)
 93 км: Берёзовая (лв)
 125 км: Малая Берёзовая (лв)
 129 км: Тагылдат (лв)
 144 км: Туйдат (лв)
 172 км: Листвянка (лв)
 193 км: Коль

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Еловой (приток Кети)
Реки Тегульдетского района
Реки Тюхтетского района
Реки Енисейского района